Le  est le  jour de l'année 1836 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un dimanche.

Évènements 

 Réforme administrative au Portugal.

Naissances 

 Francis Ellingwood Abbot, philosophe et théologien américain.

Décès 

 Charles  de France, roi de France et de Navarre de 1824 à 1830.
 Karel Hynek Mácha, poète Tchèque

Art et culture

Notes et références

Articles connexes